Bira bezeichnet:
 Bira (Zeremonie), in Simbabwe übliche Zeremonie

 Bira (Fluss), Fluss in der Jüdischen Autonomen Oblast in Sibirien
 Bira (Ort), Siedlung städtischen Typs in der Jüdischen Autonomen Oblast in Sibirien
 al-Bira, Ort im Westjordanland
 Bira (Sulawesi), Strandort in Süd-Sulawesi
 Bira, früherer Name eines südafrikanischen Ortes Bhirha

BIRA steht als Abkürzung für
 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, siehe Belgisches Institut für Weltraum-Aeronomie

Bira ist der Name von
 Birabongse Bhanudej Bhanubandh, thailändischer Rennfahrer, siehe Prinz Bira
 Bira, Künstlername des brasilianischen Basketballspielers Ubiratan Pereira Maciel

Bîră ist der Familienname folgender Personen:
 Mihai Bîră senior (* 1929), rumänischer Skirennläufer
 Mihai Bîră junior (* 1961), rumänischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Birra